

Alfabeti 
Þ (thorn) –  lettera dell'alfabeto anglo-sassone e islandese
Þurisaz (thorn) – runa dell'alfabeto runico anglosassone e frisone

Geografia
Thorn – località del comune di Maasgouw (Paesi Bassi)
Thorn – nome tedesco di Toruń (Polonia)

Persone
Arvid Thörn – calciatore svedese
Bella Thorne – attrice, cantante e ballerina statunitense
Brad Thorn – rugbista neozelandese
David Thorne – diplomatico e imprenditore statunitense
Erin Thorn –  cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
Felix Thorn – musicista e artista britannico
Gaston Thorn – politico lussemburghese
Kevin Thorn – wrestler statunitense
Robyn Thorn – nuotatrice australiana
Rod Thorn – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
Tracey Thorn – cantautrice britannica
Victor Thorn – politico lussemburghese
Viktor Thorn – fondista svedese

Altro 
Abbazia di Thorn – antico monastero di Thorn (Paesi Bassi)
Commissione Thorn – commissione europea
HMS Thorn – sommergibile britannico
Rose & Thorn (Rose Canton) – personaggio della Golden Age della DC Comics
Thorn – protagonista immaginario del romanzo storico Predatore dello scrittore statunitense Gary Jennings
Thorne Forrester – personaggio immaginario della soap opera Beautiful